Carlinho Pretinho, nome artístico de Carlos Alberto Carneiro de Almeida (Rio de Janeiro, 1951) é um cantor e compositor brasileiro, que atuou em várias escolas de samba.

Bibliografia
FERNANDES, Otair e SILVA, Inácio da Silva (Organizadores). Frutos da Terra: Sambas e Compositores Iguaçuanos. Rio de Janeiro: Núcleo LEAFRO (Laboratório de Estudos Afro-brasileiro e Indígenas), da UFFRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), 2013.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de samba
Sambistas